NRI kan betyda:

Non-resident Indian
Noradrenalinåterupptagshämmare